Seznam divizij z zaporedno številko 69.

Seznam 
 Pehotne
 69. pehotna divizija (ZDA)
 69. pehotna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi